Pro puede referirse a: 

 Abreviatura de profesional

Política 

 Partido para una República con Oportunidades (PRO), un partido político de Argentina disuelto en 2003.
 Propuesta Republicana (PRO), un partido político de Argentina, cuyo líder es el expresidente Mauricio Macri.
 Unión-PRO (PRO), una alianza política de Argentina.
 Partido Progresista (PRO), un partido político chileno.
 Partido Progresista de Coahuila (PRO), un partido político regional de México.

Personajes 

 Miguel Agustín Pro (1891-1927), presbítero mexicano, fusilado, beato católico.